Slovo Bush má více významů:

 Buš – krajinný typ 
 Bush (příjmení) – příjmení více osobností
 Bush (skupina) – anglická rocková kapela
 Bush (album) – album amerického rappera Snoop Dogga
 Bush (Illinois) – vesnice v Illinois
 Bush (Louisiana) – místo v Louisianě
 The Bush (Aljaška) – druh oblasti na Aljašce
 Bush  – belgické pivo vyráběné Dubuisson Brewery